Камсинг () — тайская фамилия. Известные носители:

 Камсинг, Сомлук (род. 1973) — тайский боксёр.
 Камсинг, Сомрот (род. 1971) — тайский боксёр.